

Personnalité 
 Yves Saint Laurent (orthographié sans tiret) (1936-2008), grand couturier français qui perd son tiret à la fin des années 1950.

Entreprise et évènements 
 Yves Saint Laurent, entreprise de prêt-à-porter ayant pour origine le couturier Yves Saint Laurent, appartenant de nos jours à Kering et utilisant la marque « Saint Laurent » ;
 Saint Laurent rive gauche, collection de prêt-à-porter créée par Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, et Didier Grumbach au milieu des années 1960 ;
 Yves Saint Laurent (2002), défilé organisé à l'occasion du départ à la retraite d'Yves Saint Laurent.

Titres 

 2010 : Yves Saint Laurent - Pierre Bergé, l'amour fou de Pierre Thoretton, Les Films du Lendemain, Les Films de Pierre ;
 2014 : Yves Saint Laurent de Jalil Lespert ;
 2014 : Saint Laurent de Bertrand Bonello.